Il doppio del torneo di tennis Lubeck Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Grégory Carraz e Nicolas Mahut che hanno battuto in finale Yves Allegro e Denis Golovanov 4-6, 7-68, 6-1.

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Denis Golovanov (finale)
 Todd Perry /  Shaun Rudman (quarti di finale)

 Djalmar Sistermans /  Jairo Velasco, Jr. (primo turno)
 Franz Stauder /  Alexander Waske (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lubeck Challenger 2002